Het seizoen 2003/04 van de Holland Casino Eredivisie begon op vrijdag 15 augustus 2003 en eindigde op zondag 16 mei 2004. Het voetbalseizoen begon met het duel Roda JC-PSV Eindhoven dat eindigde in een 2-2 gelijkspel. Yannis Anastasiou en Kevin Van Dessel scoorden voor de thuisploeg, Mateja Kežman was tweemaal trefzeker voor de bezoekers. Roda JC beëindigde het duel met negen man nadat scheidsrechter Ruud Bossen rode kaarten (twee keer geel) had uitgedeeld aan Eric Addo en Fatih Sonkaya. Ajax werd uiteindelijk landskampioen met een voorsprong van 6 punten op concurrent PSV.

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2003/04 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Prijzen 
 Talent van het Jaar: Wesley Sneijder

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.891.400 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 15.985 per wedstrijd.

Externe links 
 Officiële website van de Eredivisie
 Officiële website van de KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Ere